297 км, 297-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 297 км — разъезд, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066031.
 297 км — блок-пост, Семейское отделение, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 709637.
 297 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Костанайское отделение, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 684035.
 297 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 591945.
 297 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 296429.